Dabar je lahko:
 Dabar (Bosna in Hercegovina)
 Dabar, Otočac (Hrvaška)
 Dabar, Hrvace (Hrvaška) 
glej tudi Debar (Makedonija)